

Patronymie 
 Henri de Bernières (1635-1700) est un prêtre canadien.
 Louis de Bernières (1954-) est un romancier britannique.

Toponymie 
Bernières est le nom de différentes  communes françaises, toutes situées dans la  région Normandie :
 Bernières dans le département de la Seine-Maritime,
 Bernières-sur-Mer, dans le département du Calvados, 
 Bernières-le-Patry, dans le département du Calvados (ancienne commune),
 Bernières-d'Ailly, dans le département du Calvados.

Bernières est également le nom d'une localité canadienne : 
 Bernières, ancienne municipalité canadienne, aujourd'hui dans la municipalité régionale de comté des Chutes-de-la-Chaudière, au Québec.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France